Az 1994-es wimbledoni teniszbajnokság férfi versenyét az amerikai Pete Sampras nyerte a horvát Goran Ivanišević előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Pete Sampras (Bajnok)
  Michael Stich (Első kör)
  Stefan Edberg (Második kör)
  Goran Ivanišević (Döntős)
  Jim Courier (Második kör)
  Todd Martin (Elődöntős)
  Boris Becker (Elődöntős)
  Sergi Bruguera (Negyedik kör)

  Andrij Medvegyev (Negyedik kör)
  Michael Chang (Negyeddöntős)
  Petr Korda (Második kör)
  Andre Agassi (Negyedik kör)
  Cédric Pioline (Első kör)
  Marc Rosset (Második kör)
  Jevgenyij Kafelnyikov (Harmadik kör)
  Arnaud Boetsch (Első kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

F1